Příjmení Ryšánek nosí více významných osobností:

 Bohumil Ryšánek (1861–1921) – český podnikatel a politik
 František Ryšánek (1877–1969) – český jazykovědec, profesor Univerzity Karlovy
 Janka Ryšánek Schmiedtová (* 1983) – česká herečka, režisérka a překladatelka
 Maxmilián Ryšánek (1890–1942) – český středoškolský profesor a překladatel
 Radek Ryšánek (* 1949) – český psychiatr
 Radek Ryšánek (* 1975) – český restaurátor, historik umění, pedagog a znalec nábytku
 Vít Ryšánek (* 1942) – český spisovatel a informatik